Marius Serer (né le  à Amiens en France) est un joueur de hockey sur glace professionnel français évoluant chez les Ducs d’Angers.

Biographie 
Serer effectue tout son hockey mineur dans sa ville natale au sein des Gothiques d'Amiens. Il fait ses premiers pas en sénior durant la saison 2010-2011. Au fur et à mesure des années il s'impose comme un joueur important du système picard. En 2016 il décide de tenter un nouveau défi et signe chez les Rapaces de Gap ; avec les Alpins il remporte le titre de champion de France en 2017.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
|rowspan="2"| 2010-2011 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 7 || 0 || 0 || 0 || 2 || 1 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 15 || 3 || 18 || 21 || 50 || - || - || - || - || -
|-
|rowspan="2"| 2011-2012 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 16 || 4 || 1 || 5 || 8 || 6 || 1 || 1 || 2 || 6
|-
| Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 12 || 5 || 7 || 12 || 16 || 2 || 1 || 2 || 3 || 2
|-
|rowspan="2"| 2012-2013 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 1 || 6 || 7 || 8 || 5 || 0 || 2 || 2 || 4
|-
| Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 9 || 5 || 11 || 16 || 10 || 2 || 0 || 0 || 0 || 4
|-
|rowspan="2"| 2013-2014 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 3 || 6 || 9 || 24 || 5 || 1 || 0 || 1 || 2
|-
| Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 10 || 5 || 12 || 17 || 12 || 2 || 2 || 1 || 3 || 10
|-
|rowspan="2"| 2014-2015 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 26 || 3 || 4 || 7 || 4 || 8 || 0 || 0 || 0 || 8
|-
| Gothiques d'Amiens U22 || France U22 || 14 || 3 || 11 || 14 || 6 || 5 || 2 || 10 || 12 || 16
|-
| 2015-2016 || Gothiques d'Amiens || Ligue Magnus || 19 || 2 || 7 || 9 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2016-2017 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 41 || 4 || 12 || 16 || 24 || 16 || 0 || 3 || 3 || 8
|-
| 2017-2018 || Rapaces de Gap || Ligue Magnus || 43 || 5 || 11 || 16 || 59 || 4 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2018-2019 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 43 || 2 || 6 || 8 || 18 || 5 || 1 || 0 || 1 || 0
|-
| 2019-2020 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 37 || 2 || 6 || 8 || 20 || 4 || 0 || 2 || 2 || 2
|-
| 2020-2021 || Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 18 || 2 || 9 || 11 || 8 || - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Ducs d'Angers || Ligue Magnus || 40 || 1 || 5 || 6 || 16 || 9 || 0 || 0 || 0 || 25

Au niveau international 

|-
|2010|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 (Groupe A) ||5||0||2||2|| 2||+3|| align="left"| 
|-
|2011|| align="left"| Championnat du monde moins de 18 ans D1 (Groupe B) ||5||1||1||2|| 4||-1|| align="left"| 
|-
|2011 || align="left"| Championnat du monde junior D2 (Groupe A) ||5||1||4||5|| 0||+3|| align="left"| 
|-
|2012 || align="left"| Championnat du monde junior D1B ||5||1||1||2|| 2|| 0|| align="left"| 
|-
|2013 || align="left"| Championnat du monde junior D1A ||5||0||1||1|| 8||-6|| align="left"|

Notes et références

Notes

Références 

Naissance en avril 1993
Naissance à Amiens
Attaquant de hockey sur glace
Joueur international français de hockey sur glace
Joueur du Amiens hockey élite
Joueur des Rapaces de Gap
Joueur de l'Association des sports de glisse d'Angers